Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot (1753-1823), général, savant et homme politique français ;
 Lazare-Hippolyte Carnot (1801-1888), homme politique français, fils du précédent.